Жижич:
 Жижич, Анте (род. 1997) — хорватский баскетболист.
 Жижич, Зоран (1951—2013) — югославский сербский политический деятель, премьер-министр Союзной Республики Югославии (2000—2001).
 Жижич, Нина (род. 1985) — черногорская поп-певица.
 Жижич, Райко (1955—2003) — югославский баскетболист.
 Жижич, Томаш (1909—1942) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.